San Antonio hace referencia a varios artículos:

Religión

Santos 
 Antonio Abad (251-356), ermitaño egipcio - Festividad: 17 de enero.
 Antonio Monje (f. 520), monje francés - Festividad: 1 de febrero.
 Antonio Cauleas (f. 901), patriarca de Constantinopla, también llamado Antonio II de Constantinopla - Festividad: 12 de febrero
 Antonio de Gerace (s.X), ermitaño italiano - Festividad: 23 de agosto.
 Antonio de Kiev (983-1073), ermitaño ruso-ucraniano - Festividad: 23 de julio.
 Antonio de Padua o de Lisboa (Fernando de Bulhões, 1195–1231), franciscano portugués - Festividad: 13 de junio.
 Antonio María Zaccaria (1502-1539), barnabita y fundador italiano - Festividad: 5 de julio.
 Antonio González (h. 1593-1637), dominico español, uno de los 26 mártires de Japón - Festividad: 24 de septiembre.
 Antonio Daniel (1601-1648), jesuita y mártir canadiense - Festividad: 19 de octubre.
 Antonio de Santa Ana Galvao (1737-1822), franciscano brasileño - Festividad: 23 de diciembre.
 Antonio María Gianelli (1789-1846) obispo y fundador italiano - Festividad: 7 de junio.
 Antonio Kim Song-u (1795-1841), mártir coreano - Festividad: 29 de abril.
 Antonio María Claret (1807-1870), obispo claretiano y fundador español - Festividad: 24 de octubre.
 Antonio María Pucci (1819-1892) servita italiano - Festividad: 12 de enero.
 https://www.santopedia.com/buscar?q=san+antonio

Variante de nombre 

 San Antón, se refiere a San Antonio Abad.

Epistología 

 Carta a San Antonio, epístola de Francisco de Asís a Antonio de Padua.

Edificios religiosos 

 Basílica de San Antonio de Padua (desambiguación)
 Capilla de San Antonio
 Convento de San Antonio
 Ermita de San Antonio
 Iglesia de San Antonio
 Templo de San Antonio (Texas)

Arte

Cine 

 San Antonio (1945), película de David Butler, Robert Florey y Raoul Walsh.
 San Antonio (2004), película de Frédéric Auburtin.

Pintura 

 San Antonio Abad y san Pablo ermitaño (Velázquez), en el Museo del Prado (Madrid, España).
 San Antonio de Padua (El Greco), en el Museo del Prado.
 San Antonio de Padua (Tiépolo), en el Museo del Prado.
 Milagro de San Antonio de Padua (Goya), en la Iglesia de San Antonio de la Florida (Madrid, España).
 El tema religioso "La tentación de San Antonio" en el Arte

Geografía

Accidentes geográficos 

 Cabo (de) San Antonio
 Playa de San Antonio

Hidrografía 

 Arroyo San Antonio Grande, en Uruguay.
 Lago San Antonio (desambiguación)
 Laguna San Antonio, en Bolivia.
 Río San Antonio

Reservas Naturales 

 Reserva natural del Cabo de San Antonio, en la provincia de Alicante, España.

Instituciones

Ámbito deportivo 

 San Antonio Spurs, equipo de baloncesto de San Antonio, Texas, Estados Unidos.
 Sociedad Deportiva Cultural San Antonio, institución deportiva de balonmano de España.
 Club Deportivo Villa San Antonio, institución deportiva de fútbol de Argentina.
 Club Social y Deportivo San Antonio Unido, institución deportiva de San Antonio, Chile.
 Unión Deportiva San Antonio, institución deportiva de España.
 Club Ciclista Deportivo San Antonio, institución deportiva de Uruguay.

Educación 

 Colegio San Antonio (de Padua), en Carcagente, España.
 Colegio San Antonio de Padua, en Lima, Perú.
 Colegio Mayor San Antonio (St. Anthony's College), en Shillong, India.
 Universidad Católica San Antonio, institución educativa en Murcia, España - fundada en 1996.
 Universidad de San Antonio de Porta Coeli, institución educativa en Sigüenza, España - entre 1489-1824.

Toponimia

Argentina 

 San Antonio de Padua, localidad en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.
 San Antonio de Areco, localidad en el partido de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.
 Partido de San Antonio de Areco, división administrativa en la provincia de Buenos Aires.
 La Falda de San Antonio, localidad en el departamento Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca,
 San Antonio de La Paz, localidad en el departamento La Paz de la provincia de Catamarca.
 San Antonio (Fray Mamerto Esquiú), localidad en el departamento Fray Mamerto Esquiú de la provincia de Catamarca.
 San Antonio (Paclín), localidad en el departamento Paclín de la provincia de Catamarca,
 San Antonio de Arredondo, localidad en el departamento Punilla de la provincia de Córdoba, cercana a Villa Carlos Paz.
 Villa San Antonio de Padua, localidad de Obispo Trejo, departamento  Río Primero, provincia de Córdoba.
 San Antonio de Litín, localidad en el departamento Unión de la provincia de Córdoba.
 Arroyo San Antonio (Calamuchita), localidad en el departamento Calamuchita de la provincia de Córdoba.
 San Antonio (Corrientes), localidad en la provincia de Corrientes.
 San Antonio de Padua de la Concordia (Argentina), localidad en la provincia de Entre Ríos.
 Aldea San Antonio (Paraná), localidad en el departamento Paraná de la provincia de Entre Ríos.
 Aldea San Antonio (Gualeguaychú), localidad en el departamento Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos.
 San Antonio (San Antonio, Jujuy), localidad en el departamento San Antonio de la provincia de Jujuy.
 Departamento San Antonio (Jujuy), división administrativa de la provincia de Jujuy.
 San Antonio (San Pedro, Jujuy), localidad en el departamento San Pedro de la provincia de Jujuy.
 San Antonio (Arauco), localidad en el departamento Arauco de la provincia de La Rioja.
 San Antonio (General Juan Facundo Quiroga), en el departamento General Juan F. Quiroga de la provincia de La Rioja.
 San Antonio (Rosario Vera Peñaloza), localidad en el departamento Rosario Vera Peñaloza de la provincia de La Rioja.
 San Antonio (Misiones), localidad en la provincia de Misiones.
 San Antonio Oeste, localidad en el departamento San Antonio de la provincia de Río Negro.
 San Antonio Este, localidad en el departamento San Antonio de la provincia de Río Negro.
 Departamento San Antonio (Río Negro), división administrativa de la provincia de Río Negro.
 San Antonio de los Cobres, localidad en la provincia de Salta.
 San Antonio de Obligado, localidad en el departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe.
 San Antonio (Santa Fe), localidad en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.
 El Puestito de San Antonio, localidad de la provincia de Santiago del Estero.

Belice 

 San Antonio (San Antonio Cayo), comunidad del distrito de Cayo.

Bolivia 

 San Antonio, localidad en el departamento de Cochabamba.
 San Antonio, localidad en el departamento de Tarija.
 San Antonio, localidad en el departamento de La Paz.
 San Antonio, localidad en el departamento de Beni.
 San Antonio de Atén, localidad en el departamento de La Paz.
 San Antonio de Nor Kala, localidad en el departamento de Oruro.
 San Antonio de Lípez, localidad en el departamento de Potosí.
 San Antonio de Esmoruco, localidad en el departamento de Potosí.
 San Antonio de Lomerío, localidad y municipio en el departamento de Santa Cruz.
 San Antonio de Parapetí, localidad en el departamento de Santa Cruz.
 San Antonio de Pitacollo, localidad en el departamento de Oruro.

Chile 

 Provincia de San Antonio, división administrativa en la V Región de Valparaíso.
 San Antonio, ciudad de la V Región de Valparaíso.
 San Antonio, sector de la ciudad de Temuco.

Colombia 

 San Antonio, localidad en el departamento de Tolima.
 San Antonio del Tequendama, localidad en el departamento de Cundinamarca.
 Barrio San Antonio (Cali)

Costa Rica 
 San Antonio, distrito del cantón de Escazú, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de Desamparados, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de Puriscal, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de  Alajuelita, en la provincia de San José;
 Patalillo, también conocido como San Antonio, distrito del cantón de Vázquez de Coronado, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de León Cortés Castro, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela;
 San Antonio, distrito del cantón de Belén, en la provincia de Heredia;
 San Antonio, distrito del cantón de Nicoya, en la provincia de Guanacaste;

Cuba 

 San Antonio del Sur, localidad en la provincia de Guantánamo.
 San Antonio de los Baños, localidad en la provincia de La Habana.

El Salvador 

 San Antonio de la Cruz, localidad en el distrito de Chalatenango.
 San Antonio Los Ranchos, localidad en el distrito de Chalatenango.
 San Antonio del Monte, localidad en el distrito de Sonsonate.
 San Antonio Masahuat, localidad en el distrito de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
 San Antonio Pajonal, localidad en el distrito de Metapan, departamento de Santa Ana.
 San Antonio, localidad del departamento de San Miguel.

Ecuador 

 San Antonio, localidad en la provincia de Manabí.
 San Antonio de Pichincha, localidad en la provincia de Pichincha.
 San Antonio de Ibarra, localidad en la provincia de Imbabura.

España 

 San Antonio (Mahón), en Mahón, islas Baleares.
 San Antonio Abad, localidad en islas Baleares.
 San Antonio Vilamajor, localidad en la provincia de Barcelona.
 San Antonio (Córdoba), localidad.
 San Antonio (La Coruña)
 San Antonio (Orense)
 San Antonio (Las Palmas), localidad en Las Palmas.
 San Antonio (Aller), parroquia en el concejo de Aller, Asturias.
 San Antonio (Gijón), parroquia en el concejo de Gijón, Asturias.
 San Antonio (Tapia), parroquia en el concejo de Tapia, Asturias.
 San Antonio de Relamiego, parroquia en el concejo de Tineo, Asturias.
 San Antonio (Tenerife), localidad.
 San Antonio de Breña, localidad en Tenerife.
 San Antonio y Pilar, localidad en Tenerife.
 San Antonio (Toledo), localidad.
 San Antonio de Benagéber, municipio en Valencia.
 San Antonio (Requena), aldea de Requena, Valencia.
 Barrio de San Antonio#España

Estados Unidos (el continente) 

 San Antonio, localidad en el estado de Florida.
 San Antonio, localidad en el estado de Nuevo México.

 San Antonio, ciudad en el estado de Texas.

Filipinas 

 San Antonio, municipio en la provincia de Nueva Écija.
 San Antonio, municipio en la provincia de Zambales.

Guatemala 

 San Antonio Sacatepéquez, localidad en el departamento de San Marcos.
 San Antonio Suchitepéquez, localidad en el departamento de Suchitepequez.
 San Antonio Palopó, localidad en el departamento de Solola.
 San Antonio La Paz, localidad en el departamento de El Progreso.
 San Antonio Ilotenango, localidad en el departamento de Quiche.
 San Antonio Huista, localidad en el departamento de Huehuetenango.
 San Antonio Aguas Calientes, localidad en el departamento de Sacatepequez.
 San Antonio de Padua, localidad en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.

Guinea Ecuatorial 

 San Antonio de Palé, localidad de la provincia de Annobón,
 San Antonio de Ureca, localidad en la provincia de Bioko Sur.

Honduras 

 San Antonio, municipio en el departamento de Copán.
 San Antonio, municipio en el departamento de Intibucá.
 San Antonio de Cortés, municipio en el departamento de Cortés.
 San Antonio de Flores, municipio en el departamento de Choluteca.
 San Antonio de Flores, municipio en el departamento de El Paraíso.
 San Antonio de Oriente, municipio en el departamento de Francisco Morazán.
 San Antonio del Norte, municipio del departamento de La Paz.
 Villa de San Antonio, municipio del departamento de Comayagua.

México 

 San Antonio, localidad en el estado de Baja California Sur.
 San Antonio, localidad en el estado de San Luis Potosí.
 San Antonio Cámara,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Chel,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Hool,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Huitepec, localidad en el estado de Oaxaca.
 San Antonio La Isla, localidad en el estado de México.
 San Antonio Millet,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Nanahuatipan, localidad en el estado de Oaxaca.
 San Antonio Puhá,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Sac Chich,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Sinicahua, localidad en el estado de Oaxaca.
 San Antonio Tehuitz,  localidad en el estado de Yucatán.
 San Antonio Tepetlapa, localidad en el estado de Oaxaca.
 San Antonio, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio el Grande , localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio el Paso, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio Zaragoza, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio Farías, localidad en el estado de Hidalgo.
 San Antonio Oxtoyucan, localidad en el estado de Hidalgo.
San Antonio Tlayacapan, Localidad en el Estado de Jalisco.

Paraguay 

 San Antonio, ciudad en el departamento Central.

Perú 

 Distrito de San Antonio#Perú
 Colegio San Antonio de Padua (Lima), Perú.

Puerto Rico (EE.UU.) 

 San Antonio, barrio en la ciudad de Caguas.

Santo Tomé y Príncipe 

 San Antonio, ciudad de la isla Príncipe.

Uruguay 

 San Antonio, localidad en el departamento de Canelones.
 San Antonio, pueblo en el departamento de Salto.
 San Antonio, localidad balnearia del departamento de Rocha.

Venezuela 

 San Antonio, localidad en el municipio García, estado de Nueva Esparta.
 San Antonio, ciudad del estado de Táchira.
 San Antonio, localidad en el municipio de Arismendi, estado de Barinas.
 San Antonio, localidad en el municipio de Aricagua, estado de Mérida.
 San Antonio,localidad en el municipio de Miranda, estado de Zulia.
 San Antonio de Maturín, localidad, capital del municipio Acosta, en el estado de Monagas.
 San Antonio de Irapa, en el estado de Sucre.
 San Antonio de Los Altos, localidad, capital del municipio Los Salias, en el estado Miranda.
 San Antonio del Golfo, localidad, capital del municipio Mejía, en el estado de Sucre.

Títulos nobiliarios

 Condado de San Antonio, otorgado en 1847, a favor de Miguel María Domínguez y de Guevara.
 Condado de San Antonio de Vista Alegre, otorgado en 1771, a favor de Pedro Pascual Vázquez de Velasco y Quirós.
 Condado de San Antolín de Sotillo, título de Castilla otorgado en 1354 a favor de Gonzalo Bernaldo de Quirós y Cifuentes, y confirmado sucesivamente en 1383, 1412 y 1716, a cuyo título se le unió Grandeza de España en 1708, confirmada en 1716.
 Marquesado de San Antonio, título nobiliario pontificio otorgado en 1905, por el papa San Pio X, a favor de Narciso Sicars y Salvadó.
 Marquesado de San Antonio (hoy, Marquesado de Aguas Claras), creado en 1755 con la primera denominación, y cedido en 1833 con la vigente.
 Marquesado de San Antonio de Mira al Río, otorgado en 1711, a favor de Antonio de Sanguineto y Zayas.
 Marquesado de San Antonio y de Saldaña, otorgado en 1744, a favor de Manuel de Saldaña y Piñeda.
 Marquesado de Miraflores de San Antonio, otorgado en 1751 y rehabilitado en 1984.
 Vizcondado pontificio de San Antonio, otorgado en 1913 a Antonia Pieltain y Bartolí.
 Vizcondado previo de San Antonio, otorgado en 1774 a Domingo de Rábago y Gutiérrez.
 Vizcondado previo de San Antonio, otorgado en 1785 a Jerónimo António Pereira Coutinho Pacheco de Vilhena e Brito.
 Vizcondado previo de San Antonio de Pomasque, otorgado en 1746 a Antonio Flores y de Vergara.
 Vizcondado previo de San Antón del Arizal, otorgado en 1771 a Juan Pedro Velázquez-Gaztelu.

Vías y transporte 

 Estación de San Antonio 
 Plaza de San Antonio